Сен-Жакю́-дю-Мене́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на захід від Ренна, 33 км на південний схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Жакю-дю-Мене, Колліне, Ле-Гуре, Лангурла, Плессала, Сен-Жиль-дю-Мене i Сен-Гуено було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Мене.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 325 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 748,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жакю-дю-Мене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жакю-дю-Мене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор